Paul John Fenton ist der Name folgender Personen:

 Paul John Fenton (* 1959), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe Paul Fenton (Eishockeyspieler)
 Paul John Fenton (oder Paul-John Fenton; * 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe P. J. Fenton